RNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yoron Jima (Giappone)